Ел Нито има више значења:

 Ел Нито (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Нито (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику